Jefferson Andrade Siqueira (ur. 6 stycznia 1988 roku w Guarulhos) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika.. Jest wychowankiem klubu Paraná Clube, dla którego rozegrał 17 ligowych meczów i strzelił 2 gole. W 2008 roku został zawodnikiem Fiorentiny. W 2009 roku przebywał na wypożyczeniu w Frosinone Calcio, a w 2010 roku w SS Cassino. Sezon 2010/11 spędził w KAS Eupen. W 2011 roku został zawodnikiem Latiny Calcio.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Paraná Clube
Piłkarze ACF Fiorentina
Piłkarze Frosinone Calcio
Piłkarze KAS Eupen
Piłkarze Latina Calcio 1932
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Guarulhos